Појам  може да се односи на:
Клистен из Атине,
Клистен из Сикиона,